AADA steht als Abkürzung für:

 American Academy of Dramatic Arts
 Australian Academy of Dramatic Art

Aada steht für:
 Gesellschaftsklub „Aada“ im National-Theater-Restaurant in Hannover, siehe Ballhof #20. Jahrhundert
 Aada (Vorname), finnischer weiblicher Vorname 

Abkürzung